Маунтвил има више значења:
 Маунтвил (Јужна Каролина)
 Маунтвил (Пенсилванија)